Кортни Тейлор (, род. 7 мая 1988 года) — американская порноактриса и эротическая модель.

Биография 
Родилась в мае 1988 года в городе Таузанд-Окс, округ Вентура (штат Калифорния). О ранних годах жизни известно мало. В 2008 году, в возрасте 20 лет, начинает сниматься в фильмах для взрослых.

Работала с компаниями Adam & Eve, Evil Angel, Zero Tolerance, Elegant Angel, Devil's Films, 3rd Degree, New Sensations, Femdom Empire и Wicked Pictures.

В 2011 году получила свою первую номинацию на премию Tranny Awards за лучшую сцену в Rogue Adventures 37 с транссексуальной актрисой Али Синклер.

В 2014 году была номинирована на премию AVN в категории Best POV Sex Scene вместе с Джимми Бродвеем за фильма Watch Me Cuckold You.

Некоторые фильмы: A POV Sphinctacular, Big Tit Fanatic, First Day Jitters 2, Gazongas 11, Little Spermaid, Mommy X-Perience 3, Wet, Strap-On Dream Team, Sex.

Снялась более чем в 210 фильмах.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Penthouse Pets